Sárkány (sprich: Scharkahn, ungar. für "Drache") ist ein ungarischer Name für:

 eine Stadt in Siebenbürgen (heute Rumänien), siehe Șercaia
 eine Stadt in Westungarn am Bakonywald, siehe Bakonysárkány bzw. Kreis Kisbér
 ein Ort in Nordwestungarn, siehe Bősárkány (Ober-Scharken) bzw. Kreis Csorna

Sárkány ist der Familienname folgender Personen:
 Johannes Sarkany, deutscher Fußballspieler
 Miklós Sárkány (1908–1998), ungarischer Wasserballspieler
 Muriel Sarkany (* 1974), belgische Sportkletterin